Самвел Аветисян: Аветисян, Самвел Сергеевич (род. 1952) — армянский государственный деятель.
 Аветисян, Самвел Хачатурович — председатель колхоза «Авангард» Сисианского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.